Abwinkl ist der Name von Ortsteilen im Landkreis Miesbach, Bayern:

 Abwinkl (Bad Wiessee), in der Gemeinde Bad Wiessee
 Abwinkl (Schliersee), in der Gemeinde Schliersee